Ditylus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fischer von Waldheim 1817. Ditylus ingår i familjen blombaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blombaggar
Ditylus